Зураб Церетели: Церетели, Зураб Константинович (род. 1934) — советский и российский художник и скульптор.
 Церетели, Зураб Семёнович (1953—1992) — советский футболист, нападающий.
 Церетели, Зураб Кайхосрович (1747—1823) — грузинский князь из рода Церетели.